Paul Meyer, filologo francese
 Paul Meyer, clarinettista francese
 Paul Meyer, regista belga
 Paul Meyer, canottiere svizzero